John Ambrose Fleming (1849–1945) – angielski wynalazca
 John Fleming (1785–1857) – szkocki zoolog i geolog
 John Fleming (1881–1965) – brytyjski strzelec, mistrz olimpijski
 John Fleming (ur. 1948) – irlandzki biskup katolicki